Не путать с Марабяном, Артуром Владимировичем (р.1969), мастером спорта по кикбоксингу, Украина.

Арту́р Э́дикович Марабя́н (род. 22 марта 1979, Богдановка, ГССР) — российский боксёр-профессионал, выступающий в супертяжёлой (Heavyweight) весовой категории. Мастер спорта. Бронзовый призёр чемпионата России 2004 года в категории свыше 91 кг. Чемпион России 2002 года в командном зачёте, в составе команды Приволжского ФО.

Наилучшая позиция в мировом рейтинге: 384-й.

Ссылки 
 Послужной список
 Артур Марабян на сайте Федерации Профессионального Бокса России

Примечания 

Боксёры России
Мастера спорта России